

Patronyme 

 Ange Freddy (1994-), humoriste, comédien, vidéaste et photographe ivoirien.

Prénom 

Freddy, Fredy et Freddie sont des diminutifs du prénom germanique Friedrich (dont Frédéric est un dérivé français), ainsi que du prénom espagnol et portugais Alfredo ( en français). Il est notamment porté par :

Personnalités 

 Freddy, chanteuse cubaine (1935-1961)
 Freddy, de son nom complet Frederico de Castro Roque dos Santos, footballeur angolais (1979-)
 Fredy, de son nom complet Alfredo Kulembe Gomes Ribeiro, footballeur angolais (1990-)
 Freddy Adu, footballeur américain (1989-)
 Fredy Fautrel, footballeur français (1971)
 Fredy Girardet, cuisinier suisse (1936)
 Freddy Girón, matador vénézuélien (1948-)
 Fredy Guarín, footballeur colombien (1986-)
 Fredy K, rappeur
 Freddie King, musicien de blues américain (1934-1976)
 Freddie Mercury, leader du groupe Queen (1946-1991)
 Freddy Rodríguez, acteur américain (1975-)
 Fredy Schmidtke, coureur cycliste (1982)
 Freddy Terwagne, homme politique belge (1925-1971)

Personnages de fiction 

 Freddy Krueger, un personnage de films d'horreur (1940-1968). 
 Freddy Meyer, un personnage de fiction créé par l'écrivain Bernard Werber.
 Freddy Fazbear, le personnage du jeu vidéo Five Nights at Freddy's. 
 Freddy, un des deux personnages de ratons laveurs (avec son comparse Mercury) faisant une intrusion dans la villa gardée tant bien que mal par le carlin Mike, dans chaque épisode de la série animée en 3D française Mike, une vie de chien, diffusée à partir de 2019.

Œuvres 

Le diminutif Freddy est présent dans des titres d’œuvres de fiction comme :

 Freddy, une pièce de théâtre de Robert Thomas, créée en 1968 ; 
 Freddy, un film de Robert Thomas adapté de sa pièce de théâtre éponyme, sorti en 1978 ; 
 Va te faire voir Freddy !, un film de Tom Green, sorti en 2001 ; 
 Fred-dy, une série télévisée québécoise ; 
 Freddy, série et franchise de films d'horreur basées sur le personnage de Freddy Krueger.

Autres 
 Cyclone Freddy, un intense cyclone tropical de 2023 dans l'océan Indien sud-ouest qui détient la plus plus longue durée de vie et la plus grande énergie dans les annales météorologiques. Il a fait plusieurs dizaines de morts et des dégâts importants.

Homonymie de prénom